Saint-Luc steht für:
 Saint-Luc (Eure), Gemeinde im Département Eure, Frankreich
 Saint-Luc VS, ehemalige Gemeinde im Kanton Wallis, Schweiz
 Institut Saint-Luc, Kunsthochschule in Brüssel, Belgien

Gemeinden in der Provinz Québec, Kanada:
 Saint-Luc-de-Bellechasse
 Saint-Luc-de-Vincennes
Weiteres:
 Einsiedelei St. Luc de Puigrodon